Die Liste der Mannschaftskader der schweizerischen 1. Bundesliga im Schach 2008/09 enthält alle Spieler, die für die Schweizer Schachbundesliga 2008/09 gemeldet wurden.

Allgemeines 

Die acht teilnehmenden Vereine konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nicht alle Vereine das Meldekontingent komplett aus. Niederrohrdorf und der Schachverein Birsfelden/Beider Basel begnügten sich mit der Meldung von jeweils 19 Spielern. Nicht alle gemeldeten Spieler wurden auch eingesetzt. Basel BVB kam mit 12 eingesetzten Spielern aus, Lugano CS ließ insgesamt 17 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 115 Spieler zum Einsatz, von denen 16 alle Wettkämpfen mitspielten.

Gemeldet wurden Spieler aus 10 Nationen, wobei die Ausländer überwiegend aus den Nachbarländern Deutschland, Frankreich und Italien stammten.

Das beste Einzelergebnis erzielte Julien Carron (Valais) mit 5,5 Punkten aus 7 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Bernhard Lutz (Basel BVB), Branko Filipović (SV Birsfelden/Beider Basel) und Gerard Nüesch (Valais), wobei Lutz 6 Partien spielte, Filipovič und Nüesch je 7. Mit André Hirzel, Erich Lang, Othmar Monsch (alle ASK Winterthur), Dennis Eschbach, Stefan Bouclainville (beide Niederrohrdorf) und Milorad Novosel (Basel BVB) erreichten sechs Spieler 100 % der möglichen Punkte, allerdings bestritten diese nur wenige Wettkämpfe. Hirzel spielte zwei Partien, die übrigen genannten Spieler je eine, wobei Monsch bei seinem einzigen Einsatz kampflos gewann.

Ältester Spieler der Saison war der für Lugano CS spielende Antonio Schneider (* 1933), jüngster Spieler Jonathan Tardeur (* 1993), der für Valais antrat.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), bei Spielern ohne Elozahl ist die Wertung aus der Führungsliste 4/2008 (veröffentlicht im Juli 2008) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; BUL = Bulgarien, CRO = Kroatien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, ITA = Italien, NAM = Namibia, POL = Polen, SEY = Seychellen, SRB = Serbien, SUI = Schweiz
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Nimzowitsch Zürich

SV Wollishofen

Basel BVB

Lugano CS

Schachverein Birsfelden/Beider Basel

Valais

ASK Winterthur

Schachclub Niederrohrdorf

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Kaderlisten beim Schweizerischen Schachbund (PDF; 87 kB)
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Wikipedia:Liste
Schachbundesliga (Schweiz)